Wybory generalne w Republice Środkowoafrykańskiej w 2015 i 2016 roku odbyły się 30 grudnia 2015 (I tura wyborów prezydenckich), 14 lutego 2016 (II tura wyborów prezydenckich i I tura wyborów parlamentarnych) i 31 marca 2016 (II tura wyborów parlamentarnych). Wybrany został nowy prezydent Republiki Środkowoafrykańskiej i 131 członków Zgromadzenia Narodowego.

Nowym prezydentem został wybrany były premier Faustin-Archange Touadéra. Najwięcej, 56 miejsc, w parlamencie zdobyli kandydaci niezależni.

Wyniki

Wybory prezydenckie

Wybory parlamentarne

Przypisy 

2015 w Afryce
2016 w Afryce
Republika Środkowoafrykańska w XXI wieku
Republika Środkowoafrykańska 2015
Republika Środkowoafrykańska 2015
Republika Środkowoafrykańska
Republika Środkowoafrykańska
Wybory w Republice Środkowoafrykańskiej